Příjmení Obradović nosí více významných osobností:

 Boško Obradović (* 1976) – srbský politik a spisovatel
 Dositej Obradović (1742–1811) – srbský osvícenec, reformátor a spisovatel
 Ivan Obradović (* 1988) – srbský fotbalový obránce
 Miloš Obradović (* 1987) – srbský fotbalový obránce či záložník